Мистра — фантастический персонаж в D&D вселенной Забытые Королевства.
 Мистра — город в Греции.
 «Мистра» — Таллинское научно-производственное объединение нетканых материалов.